Hypopterygium är ett släkte av bladmossor. Hypopterygium ingår i familjen Hookeriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hypopterygium